Mount McCarthy ist der Name folgender Berge in Antarktika:

* Mount McCarthy (Viktorialand) in der Barker Range der Victory Mountains
 Mount McCarthy (Mac-Robertson-Land) in der Porthos Range der Prince Charles Mountains